F-15 Eagle, een Amerikaanse tactische straaljager
 fietssnelwegen:
 Fietssnelweg F15 in België, tussen Antwerpen en Turnhout, langs het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
 verschillende fietssnelwegen in Nederland, parallel met de A15
 Snelfietsroute F15 IJsselmonde in Zuid-Holland, tussen Slikkerveer en Pernis en tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Poortugaal
 een synoniem voor Beneden Merwederoute (Alblasserdam - Sliedrecht)
 Snelfietsroute F15 (Gelderland) (Bemmel - Groessen)